Geolocator (ornithologie) - systeem om vogels te kunnen volgen
 Satellietnavigatie - systeem om onder meer schepen, vliegtuigen en auto's te volgen
 Global positioning system - Amerikaans navigatiesysteem
 Galileo (navigatiesysteem) - Europees navigatiesysteem
 GLONASS - Russisch navigatiesysteem
 Beidou - Chinees navigatiesysteem